Лыхны — село в Абхазии.
 Лыхны — абхазское красное столовое полусладкое вино.